Anna Campori (1917-2018), actrice italienne ;
  (1910-1965), soprano et chef d'orchestre italienne ;
  (1821-1887) ;
 Pietro Campori (1553-1643), cardinal italien.